Двіре́ць, дво́рець — застаріла назва палацу, діалектна назва вокзалу, а також куреня, катраги.

Села:
 Двірець — Житомирська область, Житомирський район
 Двірець — Рівненська область, Сарненський район
 Двірець — Тернопільська область, Кременецький район
 Двірець — Хмельницька область, Ізяславський район
Озеро:
 Двірець — озеро (ставок) на території Пуща-Водицького лісу, на західній околиці селища Пуща-Водиця
Річка:
 Двірець — річка, права притока Водотию, у Брусилівському районі Житомирської області

Села:
 Дворець — Берестейська область, Кам'янецький район
 Дворець — Берестейська область, Лунинецький район
 Дворець — Вітебська область, Полоцький район
 Дворець — Вітебська область, Сєнненський район
 Дворець — Вітебська область, Чашницький район
 Дворець — Гомельська область, Речицький район
 Дворець — Гомельська область, Рогачовський район
 Дворець — Гродненська область, Дятловський район
 Дворець — Мінська область, Вілейський район, Іжська сільська рада
 Дворець — Мінська область, Вілейський район, Ільїнська сільська рада
 Дворець — Мінська область, Вілейський район, Хотенчицька сільська рада
 Дворець — Мінська область, Воложинський район
 Дворець — Мінська область, Мінський район
 Дворець — Могильовська область, Глуський район

Селище:
 Дворець — Мінська область, Любанський район

Хутір:
 Дворець — Вітебська область, Глибоцький район

Дворець — село, Новгородська область, Валдайський район

Дворець — село, Тренчинський край, Округ Бановце-над-Бебравоу

Примітки